RAZ éditions est une maison d’édition française créée en 2015 par Philémon Le Guyader dont le siège social est situé à Santec en Bretagne.

Historique 
Fondée à l'initiative de Philémon Le Guyader, RAZ éditions est une structure spécialisée en poésie et livres d'artistes qui publie des auteurs français et étrangers sous forme de différentes collections.

L'une des ambitions des éditions RAZ est de publier des auteurs français ou étrangers de qualité à la notoriété encore limitée en France, quelques auteurs étrangers à la notoriété déjà établie dans leur pays furent édités en France pour la première fois aux éditions RAZ, tels le Japonais Kikuo Takano, la Mexicaine  ou les Italiens  et Marco Onofrio.

Liste des auteurs édités

Auteurs français publiés à RAZ Éditions

Auteurs étrangers publiés à RAZ Éditions

Notes et références 

Maison d'édition ayant son siège en Bretagne